Taurus (toro in lingua latina) può riferirsi a:
 Taurus – nome latino della costellazione del Toro
 Taurus – traghetto della Tirrenia di Navigazione
 Taurus – casa motociclistica italiana attiva dal 1909 al 1959
 Taurus – rapper statunitense
 Taurus – industria brasiliana produttrice di armi
 Taurus – casa di produzione di fiction televisive
 Taurus – razzo statunitense più noto come Minotaur-C
 Taurus – singolo degli Haken del 2023
 Taurus – soprannome associato al progetto delle locomotive elettriche Siemens delle tipologie ES 64 U2 e ES 64 U4
 Taurus Records – etichetta discografica statunitense nota anche come Taurus o Taurus Records Incorporated
 Bristol Taurus – motore aeronautico